Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – istniejące w obecnej formie od 1993, po przekształceniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1950–1993).
 Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – powstałe w 2004 w wyniku przekształcenia istniejącej od 1984 Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
 Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – powstałe w 2017 w wyniku przekształcenia istniejącego od 2007 Wydziału Nauk Medycznych tej uczelni.